Il toponimo Lulimala può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Lulimala, comune del distretto di Mpika
Lulimala, comune del distretto di Serenje